|}

Главная линия Сэкихоку, или линия Сэкихоку (石北本線 сэкихоку хонсэн) — железнодорожная линия в Японии, на востоке Хоккайдо. Линия соединяет станции Асахикава и Абасири. Обслуживается Hokkaido Railway Company.



История 
Первый участок нынешней линии Сэкихоку был открыт в 1910 году, в составе Главной линии Абасири (網走本線 абасири хонсэн), прошедшей по маршруту Икеда (на линии Немуро) — Ноккэуси (нынешний Китами). Линия была продлена до Абасири в 1912 году.

В 1912—1915 годах была построена линия Ноккэуси — Сянафути, изначально на колее 762 мм. Однако уже в 1916 году линия была перешита на общеяпонский стандарт 1067 мм и продлена до Нака-юбецу. В 1922 линия получила название Линия Юбецу (湧別線 ю: бэцу сэн).

Участок Асахикава — Камикава был построен в 1922—1923 годах, а участок Энгару — Сиратаки — в 1927—1929. В 1932 году, с открытием тоннеля Исикита через перевал Китами, современный маршрут линии был завершен. Новая линия получила название Линия Сэкихоку. Название произошло от первых кандзи названий провинций, через которые проходила линия — Исикари (石狩国) и Китами (北見国). В том же году в её состав был передан участок линии Юбецу между Энгару и Ноккеуси (оставшаяся часть стала участком линии Наёро).

В 1949 году линия вошла в состав Японских Национальных железных дорог (日本国有鉄道 нихон кокую тэцудо:).

В 1961 году линия Абасири была упразднена. Участок Икеда — Китами стал новой линией Тихоку(池北線 тихоку сэн), а участок Китами — Абасири был передан линии Сэкихоку, ставшей после этого главной линией.

В марте 2016 года 4 станции (Ками-Сиратаки, Симо-Сиратаки, Кю-Сиратаки и Канехана) были закрыты в связи с недостаточным использованием. Незадолго до этого в китайских СМИ появились новости о том, что станция Ками-Сиратаки работает только для одной ученицы и закроется когда та закончит школу.

Планы закрытия 
Линия Сэкихоку является убыточной - пассажиропоток на ней составляет менее 2000 пассажиров/км. В 2016 году Hokkaido Railway Company сообщила об ожидаемых рекордных убытках в ¥44 млрд. Для сокращения расходов планируется рационализация (закрытие или повышение субсидий на эксплуатацию) почти половины линий компании к 2020 году. Если к этому сроку JR Hokkaido не сможет достичь соглашения с местными органами самоуправления о дополнительных субсидиях на поддержание сообщения, вся линия Сэкихоку может быть закрыта.

Описание 
Линию можно условно разделить на несколько фрагментов с различными режимами эксплуатации. Участок Асахикава — Камикава относительно сильно загружен, так как он активно используется для ежедневных поездок местных жителей в Асахикаву на работу. Здесь курсирует 9 пар местных поездов (普通 фуцу:) в день.

Между Камикавой и Энгару линия проходит по крайне малозаселенным местам. Здесь курсирует всего 2 пары местных поездов в сутки. Нехватка пассажиров привела к закрытию 3 станций на этом участке (см. выше).

Между Энгару и Китами имеется 5-6 пар местных поездов в сутки, а между Китами и Абасири — 8 пар.

По маршруту линии следует экспресс «Охотск» (オホーツク охоцуку) Саппоро — Абасири. Периодичность курсирования — 4 пары в день. Также имеется ускоренный поезд «Китами» — 1 пара в сутки по маршруту Асахикава — Китами.

Грузовое движение на линии отсутствует, за исключением сезонных перевозок сельскохозяйственной продукции во время осеннего урожая.

Путевое развитие (колонка П. Р.): | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

В колонке Э отмечены остановки экспресса «Охотск», в колонке У — ускоренного поезда Китами, в колонке М — местных поездов: «+» — остановка для всех поездов этого класса, «*» — остановка для некоторых поездов этого класса, «-» — поезда этого класса на станции не останавливаются.

Примечания 

Железнодорожные линии Японии